Маргарет Корт була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул. 

Кріс Еверт виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1974 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Ольгу Морозову з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Кріс Еверт (Чемпіонка)
 Вірджинія Вейд (2 коло)
 Ольга Морозова (фіналістка)
 Гельга Мастгофф (півфіналістка)
 Пат Преторіус Валкден знялась
 Мартіна Навратілова (чвертьфіналістка)
 Савамацу Кадзуко (1 коло)
 Джулі Гелдман (чвертьфіналістка)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1974 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1974 у тенісі
1974 у французькому спорті